FIAP je lahko:
Fédération Internationale de l'Art Photographique
Festival Iberoamericano de Publicidad